James Jones (književnik) - američki književnik

 James Jones (košarkaš) - američki profesionalni košarkaš